Соломо́н Константи́нович Апт (9 сентября 1921 года, Харьков — 7 мая 2010 года, Москва) — российский и советский переводчик и филолог.

Биография 
Родился в семье инженера Константина Соломоновича Апта (1896, Орша — 1957, Москва) и стоматолога Генриетты Борисовны Миндлин (1896—1973). Дед — мещанин Шолом-Мендль Мовшевич Апт. До Великой отечественной войны жил в Харькове, начал образование на филологическом факультете Харьковского университета. В 1941—1944 годах находился в эвакуации в Томске.

Окончил филологический факультет Московского университета в 1947 году. Защитил кандидатскую диссертацию о Ювенале в 1950 году. Стал известен с 1953 года как переводчик античной литературы на русский язык; видный переводчик с немецкого языка.

В переводе Соломона Апта изданы для русского читателя трагедии Эсхила, роман «Иосиф и его братья» Томаса Манна, пьесы Бертольта Брехта, роман «Игра в бисер» Германа Гессе, роман «Человек без свойств» Роберта Музиля. Первый переводчик Франца Кафки на русский язык.

Автор книг «Томас Манн» (биография, в серии ЖЗЛ) и «Над страницами Томаса Манна» (книга очерков).

Член СП СССР (1959). Член общественного редсовета журнала «Иностранная литература». Член редакционной коллегии серии книг «Библиотека античной литературы», выпущенной издательством «Художественная литература».

Жена — литературовед Екатерина Васильевна Старикова (1924—2021). Сын Александр (род. 1951) — доктор биологических наук, профессор.

Умер 7 мая 2010 года. Прах захоронен в колумбарии на Митинском кладбище.

Основные работы

Переводы античной литературы 
 Феогнид
 Эсхил
 Орестея
 Агамемнон
 Хоэфоры
 Эвмениды
 Семеро против Фив
 Просительницы (Молящие)
 Персы
 Прометей прикованный
 Еврипид
 Аристофан
 Менандр
 Платон

Переводы немецкой литературы 
 Т. Манн
 Доктор Фаустус (совместно с Наталией Ман)
 Иосиф и его братья
 Избранник
 Тристан
 Признания авантюриста Феликса Круля
 Ф. Кафка
 Б. Брехт
 Л. Фейхтвангер
 Г. Гессе
 Р. Музиль
 Человек без свойств
 М. Фриш
 Э. Канетти и др.

Литературоведение и критика 
 «Томас Манн». М., серия «Жизнь замечательных людей», 1972
 «Над страницами Томаса Манна». — М., 1980

Издания переводов 
 Брехт Б. «Мамаша Кураж и её дети». М., 1956
 Брехт Б. «Кавказский меловой круг». М., 1956
 Брехт Б. «Трёхгрошовая опера». М., 1957
 Эсхил. Орестея. М., 1958
 Фейхтвангер Л. Лисы в винограднике. М., 1959
 Манн Т. Доктор Фаустус. М., 1960
 Манн Т. Иосиф и его братья. М., 1968
 Манн Т. Письма. М., 1975
 Штифтер А. Бабье лето. М., 1999

Награды, звания 
 Премия им. Г. Гессе (ФРГ, 1982)
 Австрийская государственная премия (1986)
 Премия фонда «Знамя» (1995)
 Премия им. В. Жуковского (2000)
 Австрийский почётный знак «За науку и искусство» 1-го класса (Австрия, 2001)
 Премия имени Александра Меня (2006)
 Почётный доктор Кёльнского университета (1989)
 Член-корреспондент Германской академии литературы и языка

Примечания

Литература 
 
 Азадовский К. М. Переводчик и его время // Вопросы литературы. — 2011. — № 3.
 С. Апт о себе и других. Другие — о С. Апте. М.: Языки славянской культуры, 2011
 Интервью Елены Калашниковой с Соломоном Аптом // «Русский журнал», октябрь 2000 г.
 Интервью Елены Калашниковой с Соломоном Аптом // «Вопросы литературы», 2008, № 3.

Переводчики с древнегреческого языка
Переводчики с немецкого языка
Переводчики поэзии на русский язык
Антиковеды СССР
Антиковеды России
Выпускники филологического факультета МГУ
Члены Союза писателей СССР
Кандидаты филологических наук
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Почётные доктора Кёльнского университета
Жители ЖСК «Советский писатель»
Похороненные на Митинском кладбище
Кавалеры Австрийского почётного креста «За науку и искусство»
Преподаватели Государственного гуманитарно-технологического университета